Бунядлы, Буньядлы () — село в административно-территориальном округе села Аракюль Ходжавендского района Азербайджана.

Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, контролировавшей село с начала 1990-ых до 2020 года, располагалось в Гадрутском районе НКР.

История 
В ходе Карабахской войны село перешло под контроль непризнанной НКР. 23 октября 2020 года, во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении села Буньядлы.

Примечания 

Населённые пункты Ходжавендского района